MA, eller Ma kan syfta på:

 Ma (lok) – typbeteckning för ett svenskt elektriskt lok
 Ma (namn) – personer med efternamnet respektive förnamnet Ma
 MA – enhet för elektrisk ström, megaampere, se ampere och SI-prefix
 mA – enhet för elektrisk ström, milliampere, se ampere och SI-prefix
 MA – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Marocko
 MA – förkortning för amerikanska delstaten Massachusetts
 MA – en encyklopedi på Internet med inriktning på heavy metal, se Metal Archives
 MA eller M.A. – en anglosaxisk, internationellt brukad akademisk examen, se Master of Arts
 .ma – nationell toppdomän för Marocko
 Ma – äldre kemisk beteckning för grundämne 43 från 1925 och in på 1930-talet kallat Masurium, se Teknetium
 Ma – en tidsenhet megaannum, se galaktiskt år
 Ma – en anatolisk modergudinna, se Kybele
 Mafloden  – en flod i Laos och Vietnam